Ryki – miasto w województwie lubelskim
 Ryki – gmina
 Ryki – dawna gromada
 Ryki – przystanek kolejowy w ww. mieście
 Ryki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Ryki – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Ryki – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim
 Ryki – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mścisławskim

Zobacz też: Ryki-Borkowo